Les comics de Robotech ont été publiés chez plusieurs maisons d'édition. Tout d'abord chez DC Comics, puis Comico. Puis la société Eternity Comics qui est très prolifique.

DC Comics 

 Robotech: Defenders (1984) - en 2 volumes. Ce comics est une histoire inédite, les deux premiers épisodes ont été traduits dans le numéro 18 de la revue Les Vengeurs publiée par Aredit en 1987.

Comico 
La maison d'édition Comico a publié plusieurs récits complets et des séries durant les années 1984 à 1989.

Récit Complet : 

 Robotech: The Graphic Novel (1986)
 Robotech 3-D (1987)
 Robotech Special: Dana's Story (1988)

Séries :

 Robotech: The Macross Saga (1985-89) - en 36 volumes (adapté de Robotech: The Macross Saga).
 Robotech Masters (1985-88) - en 23 volumes (adapté de Robotech: The Masters).
 Robotech: The New Generation (1985-88) - en 25 volumes (adapté de Robotech: New Generation).

Blackthorne Publishing 

La maison d'édition Blackthorne Publishing a publié la série The Official How to Draw Robotech en 14 volumes.

Eternity / Malibu Comics 

Eternity / Malibu Comics ont publié divers série entre les années 1988 à 1994.

Il existe 6 compilations de cette suite de comics. 

 Robotech II: The Sentinels: The Untold Story (1993)
 Robotech II: The Sentinels: Swimsuit Spectacular (1992), entièrement en couleur.
 Robotech: Firewalkers (1993)

Séries publiées:
 Robotech II: The Sentinels [Book 1] (1988-90) - en 16 volumes.
 Robotech II: The Sentinels [Book 2] (1990-93) - en  21 volumes.
 Robotech II: The Sentinels [Book 3] (1993-94) - en  8 volumes.
 Robotech II: The Sentinels: Wedding Special (1989) - en 2 volumes.
 Robotech II: The Sentinels: The Malcontent Uprisings (1989-90) - en 12 volumes.
 Robotech II: The Sentinels: CyberPirates (1991) - en 4 volumes.
 Robotech II: The Sentinels: The Illustrated Handbook (1991) - en 3 volumes.
 Robotech Genesis: The Legend of Zor (1992) - en 6 volumes, entièrement en couleur.
 Robotech: Return to Macross (1993-94) - en 12 volumes.
 Robotech: Invid War (1992-93) - en 18 volumes.
 Robotech: Invid War: Aftermath (1993-94) - en 6 volumes

Wildstorm 
Robotech a fait l'objet de divers comics publié par Wildstorm à partir de 2002.

Les épisodes 0 à 6 d'une mini-série de 2003 et un one-shot ont été traduits par Semic dans les numéros 3 à 5 de la revue Wildstorm Special.

Liens externes 
  
  

Série de comics
Série de comics Wildstorm
Série de comics DC
Robotech

ja:ロボテック#漫画